Љубиша Трајковски је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Мирно лето  || /
|-
| 1968. || -{Volter Miti of Lisice}- ТВ филм || /
|-
| 1969. || Република у пламену  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Цена града  || Ђовани
|-
| 1971. || Македонски део пакла  || /
|-
| 1971. || Понижени и навредени ТВ филм || /
|-
| 1971. || Мува ТВ филм || /
|-
| 1972. || Табакерата ТВ филм || /
|-
| 1973. || Смилевскиот конгрес ТВ филм || Гјоргји Ћуран
|-
| 1974. || Брачна понуда ТВ филм || /
|-
| 1975. || Простодушна љубов ТВ филм || Јане
|-
| 1979. || Курирот на Гоце Делчев ТВ серија || Таушан
|-
| 1979. || Наши години ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1981. || Булки крај шините ТВ серија || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || Бахтијар Паша
|-
| 1985. || Трговецот од Солун ТВ филм || /
|-
| 1987. || Звездите на 42-та ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Македонски глумци
Југословенски глумци